Теудр:

 Теудр I (ок. 712—?) — король Брихейниога (упоминается в 735 году).
 Теудр IV (ок. 870—не ранее 934) — король Брихейниога (ок. 900 — не ранее 934).
 Теудр Великий (520—584) — второй сын и наследник короля Арморики Хоэля Старшего.